La Leaders Cup 2015, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 19ª Leaders Cup (la 3ª con il nome di Leaders Cup).

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2014-2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Leaders Cup